Кессо́н ( — ящик от  — ящичек, ларчик, коробка):

 Кессон в архитектуре — элемент членения потолка или внутренней поверхности свода.
 Кессон в морском и строительном деле — конструкция для образования под водой или в водонасыщенном грунте рабочей камеры, свободной от воды. Также устройство для частичного осушения подводной части судна с целью ремонта или осмотра.
 Кессон в металлургии — элемент стенки шахтной металлургической печи в виде стальной коробки, в полость которой подается холодная вода, которая охлаждает стенки печи. 
 Кессон в самолётостроении — тонкостенная конструкция балочного типа с замкнутым одно- и многосвязным контуром поперечного сечения. Обшивка кессона воспринимает нормальное и касательное напряжения.
 Кессон в водоснабжении — специальное приспособление, чаще цилиндрической формы, для вывода обсадной трубы из скважины ниже глубины промерзания грунта и хранения насосного оборудования.

См. также 
 Кесон (значения)
 Кессонная болезнь